Yannis Léon Bakhouche, né le 21 juin 1991 à Nîmes, est un médecin généraliste, entrepreneur social et conseiller politique belge. Durant ses études de médecine à l'ULB il fonde l'ASEB, une épicerie solidaire pour venir en aide aux étudiants vivant dans la précarité alimentaire. Yannis Bakhouche est le conseiller en politique de santé de Georges Louis-Bouchez à la présidence du Mouvement Réformateur.

Biographie

Études 
Il fait des études de médecine à l'Université Libre de Bruxelles, Il en sort diplômé en 2021 avec un mémoire traitant de la gestion du Covid.

Il entame ensuite une spécialisation en gestion industrielle et technologique à la Solvay Brussels School of Economics and Management à Bruxelles. Son mémoire " L'Économie, circulaire, de la théorie à la pratique" obtiendra une distinction. La proclamation aura lieu au centre de la grand-place de Bruxelles en présence du Bourgmestre de Bruxelles.

Engagement social

Création de l'ASEB 

Durant ses études de Médecine, il va constater la difficulté d'un nombre conséquent d'étudiants à se nourrir dignement. Afin de venir en aide à ces étudiants vivant dans la précarité alimentaire, il va créer l'ASEB (Association pour la Solidarité Étudiante en Belgique). L'ASEB est une épicerie solidaire qui apporte une solution alimentaire aux étudiants en difficultés financières .

Depuis sa création l'ASEB a aidé 30.000 étudiants, elle a récupéré et distribué aux étudiants 2000 tonnes de produits frais. Elle compte 15 fournisseurs donateurs. 6 collaborateurs font tourner l'association avec une dizaine de bénévoles .

La Reine Mathilde de Belgique va saluer le travail de l'ASEB. La Reine Mathilde de Belgique va également se rendre sur le lieu de distribution afin de rencontrer Yannis Léon Bakhouche et son équipe .

Conseiller politique 
Il est repéré par Georges-Louis Bouchez, le président du Mouvement réformateur. Il occupe le poste de conseiller en politique de santé auprès de la présidence du Mr.

Vie privé 
Il est issu d'une famille chrétienne et musulmane. Il est supporter de l'union St Gilloise et est passionné d'Intelligence artificiel dans le domaine médicale.

Distinction et prix 
Union des anciens étudiants (UAE) de l'ULB : Prix de la solidarité humaniste (2013)

Diwan award : prix citoyenneté (2019)

Notes et références 

Médecin généraliste
Médecin belge du XXIe siècle